Mahadevsthan peut faire référence à :
 Mahadevsthan, un village du Népal situé dans le district de Baitadi ;
 Mahadevsthan, un village du Népal situé dans le district de Dhading ;
 Mahadevsthan, un village du Népal situé dans le district de Doti ;
 Mahadevsthan, un village du Népal situé dans le district de Sindhuli.